Formose Mendy – calciatore guineense (n. 1989) 
Formose Mendy – calciatore francese (n. 1993)
Formose Mendy – calciatore senegalese (n. 2001)